Jurga – città della Russia nell'Oblast' di Kemerovo
 Jurga – cantautrice lituana